Лазар Николов Тодев е български търговец, общественик и революционер от XIX век.

Биография 
Тодев е роден в 1853 година в разложкото село Банско, тогава в Османската империя, днес България, в семейството на Никола Тодев от големия бански род Тодеви. Учи в родното си село, а по-късно в гръцкото училище в Мелник и в Сярската турска гимназия. След Руско-турската война, участва в Кресненско-Разложкото въстание от 1878 - 1879 година. Занимава се с търговия заедно с баща си, като поддържат кантори в Кавала, Сяр, а по-късно и в австрийската столица Виена.

В 1894 година прекратява търговската си дейност, завръща се в Банско и е избран за председател на Банската българска православна община. Тодев е инициатор за купуването на камбаните за храма „Света Троица“.

В 1897 година заминава за София, където започна търговия, но умира на следната 1898 година.

Лазар Тодев е баща на революционерите Димитър Тодев и Мария Тодева.

Родсловие

Бележки 

Български революционери от Македония
Лазар
Починали в София
Родени в Банско
Български предприемачи от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български имигранти от Македония в София